Палести́нский ну́сах — распорядок молитв, который использовали общины Палестины, Египта, Сирии. Возник в период поздней античности. Различия между палестинским и вавилонским нусахами — незначительны. Палестинский нусах — наполнен псалмами и пиютами, в отличие от вавилонского.

История 
В 1898 году Ш. Шехтер опубликовал 1-й аутентичный литургический текст палестинского нусаха, обнаруженный им в каирской генизе. Одной из наиболее важных находок стал махзор Янная.

Все же современные каноны восходят к вавилонскому нусаху с добавлением некоторых палестинских элементов.

Различия 
 В Палестине раввины в синагоге на первых рядах сидели лицом к ковчегу вместе с общиной (в Вавилонии — отдельно, лицом к общине)
 Раввинов в Палестине называли «рáбби» (в Вавилонии — «рав»)
 В палестинском нусахе Шма читали сидя (в вавилонском нусахе — стоя)
 В Вавилонии и Палестине благословения после Шма — различны
 В палестинском нусахе в каждом благословении наличествует стих из Псалтири или Танаха (в вавилонском нусахе стихи из Танаха — редки)
 В палестинском нусахе после хафтарóт, произнося благословение, вставали (в вавилонском нусахе — сидят)
 В палестинском нусахе молитва «Шмоне эсре» состояла из 18 благословений, отчего носила название Шмóне э́сре (в вавилонском нусахе молитва «Амида» состоит из 19 благословений)
 В палестинском нусахе серединное (4-е) благословение о субботе в субботней молитве «Амида» (ме-эн шева) оканчивали словами «Тот, Кто освящает Израиль и субботу» (в вавилонском нусахе завершают словами «Тот, Кто освящает субботу»)
 В Палестине произносили молитву «Шмоне эсре» громко вслух всей общиной вместе (в Вавилонии молитву «Амида» произносили бесшумно «про себя» каждый еврей отдельно от общины)
 В Палестине би́ркат кохани́м в молитве «Амида» пропускали, если в общине отсутствовали кохены (в вавилонском нусахе биркат коханим зачитывает шли́ах-ци́бур («посланник общины») — любой еврей, ведущий общинную молитву)
 В палестинском нусахе благословение «Хáвинену» было составлено из 12 серединных благословений молитвы «Шмоне эсре» и стиха из книги пророка Исаии (в вавилонском нусахе «Хавинену» состоит из 13 благословений молитвы «Амида» и парафраза стиха из книги пророка Исаии)
 В палестинском нусахе «Хавинену» произносили на протяжении всего года, потому что она содержала упоминания о летних росах и зимних дождях для Палестины (в вавилонском нусахе «Хавинену» произносят лишь летом, потому что она не содержит упоминания о дождях)
 В Палестине в течение библейского ежегодного дня поста Йом кипур кохены произносили биркат коханим четырежды (в Вавилонии — трижды)
 В Палестине публичное чтение малых по объёму отрывков Торы в общине распределяли на 3.5 года (в Вавилонии — на годЛекционарная система «Отличительной чертой вавилонской системы является то, что вся Тора прочитывается в течение года. Цикл начинается с субботы после праздника Суккот и завершается 23 тишри — в праздник Симхат Тора („Радость Торы“)»)
 В Палестине прочитывание свитка Торы в течение 3.5 лет разделяли на 154 седари́м (в Вавилонии разделяли на год на 54 паршийóт)
 Таргумы Палестины и Вавилонии — различны
 В Палестине после каждого зачитанного стиха из свитка Торы произносили синхронный перевод на иудео-арамейском языке (в Вавилонии прочитывали по 3 стиха сразу)
 В палестинском нусахе благословения после съеденной пищи были названы «Би́ркат мáзон» и составлены в двух вариантах, кратко — для будней, удлинённое субботнее первое благословение из трёх, в каждое благословение вставлены стихи из Тили́н (в вавилонском нусахе благословения названы «Биркат ха-мазон» и имеют одинаковый вид как для будней, так и на субботу, стихи из Псалтири отсутствуют)
 В палестинском нусахе было принято произносить слово «аминь» после четвёртого благословения молитвы «Биркат мазон» (в вавилонском нусахе слово «аминь» произносят после третьего благословения молитвы «Биркат ха-мазон»)
 В палестинском нусахе было 2 благословения о восточном ветре, который приносил необходимый палестинской земле дождь, одно благословение о восточной буре («Благословен… сила и мощь которого наполняет мир»), другое — об обычном восточном ветре («Благословен… совершающий дела творения (природы)») (в вавилонском нусахе — лишь благословение о буре)
 В палестинских синагогах особо развивали поэтическую агаду (пиюты) (вавилонские же евреи предпочитали головоломную галаху)
 Палестинская Гмáра — проста и логична (вавилонская — остроумна, отличается запутанностью стиля)
 Палестинские академии выработали этику (вавилонские — гражданское право)

Сегодня 
Сегодня в государстве Израиль появляются последователи неопалестинского нусаха под названием «Нóсах Э́рец-Исраэ́ль» (), например, раввин религиозного сионизма , с идеей о том, что раз уж евреи собрались в земле Израильской, то прежние молитвы диаспоры должны быть изменены или отменены вовсе. Например, вавилонский нусах, как «нусах галута», в молитвах выражает чаяние о возвращении евреев в восстановленный Иерусалим, но произносить подобное, уже живя в Иерусалиме сегодня — нелогично, по мнению раввина Д. бар-Хаима. Сидур раввина Д. бар-Хаима «Тфи́лат ми́нха» составлен из находок каирской генизы, палестинского Талмуда и нововведений (например, кадиша на иврите).

Литература 
 Иудейское богослужение периода поздней античности — Православная энциклопедия
 Mahzor Yannai: A Liturgical Work of the VIIth Cent. / Ed. I. Davidson. N. Y., 1919, англ.
 החילוקים שבין אנשי מזרח ובני ארץ ישראל («Различия в обычаях между сынами Востока и сынами земли Израиля»), М. Маргулис, Иерусалим, 1937, иврит

Примечания 

Еврейская литургия
Палестина